Каркахенте, Каркайшент (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 59,3 км². Население 20935 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Carcaixent en el Sistema de Información Municipal de la Generalitat Valenciana
 Instituto Valenciano de Estadística
 Asociación de Vecinos Sant Antoni - Les Barraques
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии